GUP est un sigle qui peut désigner :
 Girls und Panzer, un anime japonais réalisé par Actas en 2012.

GUP est un sigle qui peut désigner :
 Gallup Municipal Airport, un aéroport du comté de McKinley, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Code IATA des aéroports